České příjmení Kořínek původně znamená malý kořen a nese jej více různých osobností:

 Adolf Kořínek (1920–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Alois Kořínek (1914–1969) – český kněz, doktor filozofie a profesor v Římě
 František Bronislav Kořínek (1831–1874) – český spisovatel, publicista a překladatel
 Jan Kořínek (1626–1680) – český jezuita a historik
 Jan Kořínek (obchodník) (1900-1942) – obchodník a legionář, popravený nacisty
 Jan Kořínek (profesor) (1889–1952) – profesor fyziologie rostlin a bakteriologie
 Jiří Kořínek (1906–1989) – český esperantista a překladatel
 Josef Kořínek – viz rozcestník
 Karel Kořínek (1858–1908) – český socialistický politik
 Ladislav Kořínek (1908–1969), uměleckým jménem Ladislav Brom – český režisér
 Miloslav Kořínek (1925–1998) – slovenský hudební skladatel
 Miroslav Kořínek (* 1943) – český herec, hudební skladatel a pedagog
 Pavel Kořínek (* 1980) – český horolezec
 Petr Kořínek (* 1966) – český hokejista
 Petr Kořínek (hudebník) (* 1943) – český jazzový kontrabasista a klavírista
 Radim Kořínek (* 1973) – český cyklista, reprezentant na horských kolech
 Robert Kořínek (* 1976) – český včelmistr ve Velharticích
 Václav Kořínek – viz rozcestník
 Viliam Kořínek (1915–2006) – slovenský houslista, hudební pedagog a karikaturista
 Vladimír Kořínek – viz rozcestník
 Zdeněk Kořínek (* 1961) – český fotbalista a fotbalový funkcionář

ženská varianta
 Gabriela Kořínková (* 1986) – česká modelka
 Květoslava Kořínková (* 1940) – česká politička a pedagožka
 Lenka Kořínková (* 1956) – česká herečka a zpěvačka